Theotokis ist der Familienname folgender Personen:

 Georgios Theotokis (1844–1916), griechischer Politiker und Ministerpräsident
 Ioannis Theotokis (1880–1961), griechischer Politiker und Ministerpräsident
 Konstantinos Theotokis (1872–1923), griechischer Autor
 Isabella Albrizzi-Teotochi (1760–1836), venezianische Schriftstellerin (Name an italienische Schreibweise der Aussprache angepasst)

Siehe auch:
 Theotokos